Конка и паровик Лоунатйоки — система рельсового пассажирского транспорта трамвайного типа, функционировавшая в дачном посёлке Лоунатйоки (сейчас Заходское) на Карельском перешейке с начала XX века до 1919 года.

Транспортная система в Лоунатйоки Выборгской губернии Великого Княжества Финляндского состояла из двух не связанных друг с другом маршрутов рельсового транспорта. Первый из маршрутов был на конной тяге, второй — на паровой.

Конка и паровой трамвай были запущены в Лоунатйоки на средства еврейской финансовой ассоциации АО «Леовилла», которая занималась строительством и эксплуатацией дач в этой местности. Окрестности ж.д. платформы Лоунатйоки на линии Петербург — Выборг — Гельсингфорс были распланированы и разбиты на участки с хорошими грунтовыми дорогами, ведущими от станции к деревне Харью и к озёрам Сяркъярви. Большинство дорог имели свои названия. Линия конки проходила по Белосельскому проспекту, а паровая линия — по Трубецкому проспекту. Конка и паровичок подавались на станцию Лоунатйоки к прибытию поезда из Санкт-Петербурга.

Согласно воспоминаниям местного дачника профессора Валентина Кипарского, паровая линия Лоунатйоки — Сяркъярви проработала до 1917 года, а конка Лоунатйоки — Харью — до 1919 года.

Примечания

Ссылки 
 Заходское на карте Ленинградской области
 История некоторых населённых пунктов Выборгского района Ленинградской области

Закрытые трамвайные системы России
Трамвайные системы Финляндии
Транспорт Ленинградской области
История Карельского перешейка
Исчезли в 1919 году
История Выборгского района (Ленинградская область)